M42 может относиться к:
 Туманность Ориона (M42) — объект в каталоге туманностей Мессье.
 M42 «Дастер» — зенитная самоходная установка США 1950-х годов.
 M42×1 — резьбовое соединение объективов с однообъективными зеркальными фотоаппаратами.
 М42×0,75 «резьбовое соединение тип Т» (англ. T-mount) — крепление фотографических объективов, разработанное фирмой Tamron.
 45-мм противотанковая пушка образца 1942 года (М-42). 
дрожжи элевые Mangrove Jacks M42